Clotario Blest Riffo – sindacalista cileno
 Miguel Riffo – allenatore di calcio ed ex calciatore cileno, difensore
 Natalia Riffo – psicologa e politica cilena
 Sergio Riffo – calciatore messicano